Velika nagrada Mehike 1966 je bila deveta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 23. oktobra 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  John Surtees
| Cooper-Maserati
| 65
| 2:06:35,34
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 65
| + 7,88 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 6
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 64
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 12
|  Richie Ginther
| Honda
| 64
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 15
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 64
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 22
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 63
| +2 kroga
| 12
| 1
|-
! 7
| 2
|  Peter Arundell
| Lotus-BRM
| 61
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 8
| 14
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 60
| +5 krogov
| 13
|  
|-
! Ods
| 11
|  Pedro Rodriguez
| Lotus-BRM
| 49
| Diferencial
| 8
|  
|-
! Ods
| 17
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 40
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 33
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 32
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Innes Ireland
| BRM
| 28
| Prenos
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 26
| Puščanje olja
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bob Bondurant
| Eagle-Weslake
| 24
| Gorivo
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 18
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-BRM
| 9
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Moises Solana
| Cooper-Maserati
| 9
| Pregrevanje
| 15
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Richie Ginther 1'53.750

Formula 1 sezona 1966
1966